Газа:

Топонимы 
 Газа — город в секторе Газа (Палестинская автономия).
 Газа — одна из провинций Палестинской автономии.
 Газа — одна из провинций Мозамбика.
 Газа — город в Бутане.

Персоналии 
 Газа, Бернард фон (1881—1917) — немецкий спортсмен.
 Газа, Иван Иванович (1894—1933) — секретарь Ленинградского горкома ВКП(б) в 1931—1933 гг.
 Феодор Газа (1398—1478) — греческий гуманист, переводчик Аристотеля на латинский язык.

См. также 
 Улица Газа
 Гааз